Серге́й Васи́льевич Малю́тин (, Москва, Российская империя — 6 декабря 1937, Москва, РСФСР, СССР) — русский и советский живописец, график, книжный иллюстратор периода модерна и неостилей, архитектор, оформитель интерьеров, художник театра. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1932). Автор росписи первой русской матрёшки.

Основные даты 
 1883—1886 — учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), в мастерских у И. М. Прянишникова, В. Е. Маковского и других преподавателей
 1886 — получил малую серебряную медаль, в 1890 — звание неклассного художника
 1891—1893 — преподавал рисунок в московском Елизаветинском институте;
 1890-е — художник в Русской частной опере С. И. Мамонтова
 1896 — член Московского товарищества художников
 1900—1903 — в Талашкино, у княгини М. К. Тенишевой руководил художественными мастерскими, послужившими примером для дальнейшего развития русской художественной промышленности. Член художественного объединения «Мир искусства»
 1903 — в «Союзе русских художников».
 1903—1917 — преподавал рисунок в МУЖВЗ.
 1913 — член «Товарищества передвижников»
 1914 — академик Академии художеств
 1918—1923 — преподавал в ГСХМ-ВХУТЕМАСе
 1918—1921 — участвовал в создании «Окон сатиры РОСТА»
 1922 — один из организаторов «Ассоциации художников революционной России»
 1927—1931 — член художественной группы «Объединение художников-реалистов»
 1937 — умер на семьдесят девятом году жизни в Москве.

Творчество

Живопись

Иллюстрации и книжная графика 
В иллюстрациях и графике проявил лучшие черты русского модерна. Ярко проявился талант Малютина в иллюстрациях к русским сказкам и к сказочным произведениям А. С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане» (1897), «Руслан и Людмила» (1898), «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1910), «О золотом петушке» (1913), а также «Песнь о Вещем Олеге», «Слово о полку Игореве». Кроме того, художник выполнил прекрасные акварели: «Садко» (1906), «Терем Кощея» (1909).

Театральные работы 
Кроме ранних его работ для театра Солодовникова в Москве, заслуживают внимания его эскизы декораций к операм Н. А. Римского-Корсакова «Садко» (1897, совместно с К. А. Коровиным) и «Кащей Бессмертный» (1902), «Илья Му­ро­мец» В. С. Се­ро­вой (1899), поставленным в Московской частной русской опере, и «Аскольдова могила» (1912), к балету «Щелкунчик» (1913).

Архитектура 
В имении «Талашкино» им созданы знаменитый «Теремок» для библиотеки училища и народный театр на 200 зрителей, Москве же по проекту Малютина возведён знаменитый Дом Перцовой, что расположен неподалёку от храма Христа Спасителя (совместно с архитектором Н. К. Жуковым, руководил постройкой Б. Н. Шнауберт).

Проекты и постройки 

 «Теремок» и ворота-калитка во Флёнове (1900—1901, Талашкино Смоленской области);
 Собственный дом (1900—1902, Талашкино), не сохранился;
 Оформление интерьеров театра (1902, Талашкино);
 Архитектурные фантазии в русском стиле (1903, ?);
 Доходный дом З. Г. Перцовой, совместно с архитектором Н. К. Жуковым. Постройкой руководил Б. Н. Шнауберт (1905—1907, Москва, Пречистенская набережная, 35);
 Оформление интерьеров квартиры Перцовых в их доходном доме, включая составление проектов мебели (1905—1907, Москва, Пречистенская набережная, 35);
 Храм Святого Духа во Флёнове (1900-е, Талашкино), осуществлена частично по проекту Малютина, завершена по модели архитектора В. В. Суслова и княгини М. К. Тенишевой;
 Проект дачи З. А. Перцовой (1900-е), не осуществлён;
 Оформление интерьера художника В. М. Бакшеева, совместно с хозяином дома (1900-е, Москва, Четвёртый Ростовский переулок), не сохранились;
 «Русская старина» в Смоленске — Дом-музей древностей.

Декоративно-прикладное искусство 
Расписал первую русскую матрёшку. Принимал участие в росписи балалаек для оркестра В. В. Андреева в имении М. К. Тенишевой.

С конца 1890-х годов разрабатывал эскизы мебели, утвари, вышивок, предметов ювелирного искусства.

Выставки 
В 1880-х годах начал выставлять свои работы. Участвовал в выставках Московского товарищества художников 1893, 1896, 1903 годов, Мюнхенского Сецессиона 1898 года, «36 художников 1901—1903 годов». Был экспонентом Всемирной выставки (Париж, 1900), выставок русского искусства в Париже в 1906 году, в Берлине в 1906—1907 и 1922 годов, передвижных выставок в США (1924—1925, 1929), выставок «Социалистическое строительство в советском искусстве» (1930, 1931, Москва), «Художники РСФСР за XV лет» в Москве и Ленинграде 1932—1934 годов. Также принимал участие в Париже на «Exposition de l’Art russe», устроенной С. П. Дягилевым при «Осеннем салоне» (Salon d’Automne).

Персональные выставки прошли в Москве (1921, 1934), Смоленске (1979), Свердловске (1989).

Работы 
 «Орда»
 «По этапу» (1890, Государственная Третьяковская галерея)
 «Подруги» (1893, ГТГ)
 «Иллюстрации к сказке о царе Салтане» (Государственная Третьяковская галерея)
 «Детский портрет» (ГТГ)
 «Сказка» (ГТГ)
 «Автопортрет в шубе» (1901, ГТГ)
 «Иллюстрации к „Руслану и Людмиле“» (Русский музей)
 «Иллюстрации к сказке „Царь Салтан“» (Русский музей)
 портрет Веры Малютиной, дочери художника (1909, Русский музей)
 портрет В. В. Переплётчикова (1912, Русский музей)
 портрет М. В. Нестерова (1913, пастель, ГТГ)
 портрет К. Ф. Юона (1914, пастель, ГТГ)
 портрет Г. П. Передерия (1919, пастель, Челябинская городская картинная галерея)
 «Портрет Д. А. Фурманова» (1922, Государственная Третьяковская галерея)
 «Партизан» (1936, Центральный музей Вооружённых Сил России, Москва)

Из воспоминаний современников 
 Игорь Грабарь: «Малютин весело и остроумно претворяет в своём декоративном искусстве русский лубок. Но настоящая стихия Малютина — живопись с натуры, пленэр. В этой области он не знал соперников, несмотря на то, что выступил на сцену одновременно с К. Коровиным и В. Серовым».

 Княгиня Мария Тенишева:

«Руководителем моей мастерской был С. В. Малютин. Тщедушный, маленький, он и был маленьким во всем, кроме таланта»

«Характер у него был тяжелый. Он решительно нигде и ни с кем не мог ужиться. Болезненная подозрительность, обидчивость и самолюбие не давали ему покоя. Он подозревал всех своих помощников в том, что они заимствуют его рисунки и могут выдать за свои, всегда на кого-то жаловался и всегда считал себя обиженным»

Ученики 
В. К. Бя­лы­ниц­кий-Би­ру­ля
А. М. Ге­ра­си­мов
С. В. Ге­ра­си­мов
Б. В. Ио­ган­сон
П. Д. Ко­рин
В. В. Меш­ков
К. Ф. Юон.

Интересные факты 

Сергей Васильевич Малютин — «создатель» матрёшки.

Примечания

Литература 
 Абрамова А. В. Жизнь художника Сергея Малютина. — М.: Изобразительное искусство, 1978. — 271 с.: ил.
 Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке / [сост. вступ. ст. и коммент. В. М. Володарского]. — Москва: Республика, 1995. — 446, [2] с.: ил.
 Бенуа Александр. «Русская школа живописи»
 Выставка произведений С. В. Малютина. Каталог. — М., 1936;
 Глаголь С., Остроухов И. «Художественная галерея П. и С. Третьяковых»;
  (обл.)
 Дягилев С. Несколько слов о С. В. Малютине // Мир Искусства, 1903. — № 4.
 Илюшин И. С. В. Малютин [1859—1937]. — Москва: Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1953. — 52 с.
 Талашкино: Изделия мастерских кн. М. Кл. Тенишевой. — Петроград: Содружество, 1905. — 79, 109 с., 67 л. ил. Содерж.: Воспоминание о Талашкине / Н. Рерих. Изделия мастерских кн. М. Кл. Тенишевой / Сергей Маковский
 Маковский С. «Страницы художественной критики» (книга II);
 Сарабьянов Д. В. С. В. Малютин. — М.: Советский художник, 1952. — 74 с.
 Малютин С. В. Избранные произведения [Текст]: [Альбом] / [авт. вступ. ст. и сост. Г. В. Голынец; фот. С. А. Тартаковский, В. Г. Кравчук]. — Москва: Советский художник, 1987. — [136] с.: ил., цв. ил. — (Избр. произведения сов. художников).

Ссылки 

 Малютин Сергей Васильевич. Биография и творчество художника на Artonline.ru
 Галерея Arttrans: лучшие картины художника
 Малютин С. В. на Давно.ру
 Малютин С. В. на Кругосвет.ру
 «Визуальный словарь»
 Мир Марины Цветаевой. Сергей Малютин

Академики Императорской Академии художеств
Московское товарищество художников
Передвижники
Ассоциация художников революционной России
Союз русских художников
Объединение художников-реалистов
Художники объединения «Мир искусства»
Художники модерна
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Архитекторы Москвы
Преподаватели Московского училища живописи, ваяния и зодчества